Орловић може бити:

 Орловић (презиме), презиме
 Орловић (Приштина), насељено место у граду Приштини, на Косову и Метохији, Србија

Види још 
 Орловићи, племићка породица